

Geografia 
 Arensberg – montagna della Germania

Persone 
 Ann Arensberg – scrittrice statunitense
 Conrad M. Arensberg – antropologo statunitense
 Walter Conrad Arensberg – collezionista d'arte, critico d'arte e poeta statunitense